Vodník (symfonisch gedicht)
 Vodník (mythisch wezen)